Rubén Díaz sr. (1943), lid van de gemeenteraad van New York
Rubén Díaz jr. (1973), stadsdeelvoorzitter van The Bronx
Rubén Díaz de Cerio (1976), Spaans wielrenner
Rubén Oswaldo Díaz (1946–2018), Argentijns voetballer
Rubén Ruiz Díaz (1969), Paraguayaans voetballer
Rubén Toribio Díaz (1952), Peruviaans voetballer

Zie ook
 Rúben Dias (1997), Portugees voetballer